William Leslie – calciatore scozzese attivo in Argentina
William Leslie (1866-?) – calciatore nordirlandese
William Leslie (1925-2005) – attore statunitense
Bill Leslie (1925-2003) – sassofonista jazz statunitense
Bill Leslie (1950) – giornalista e musicista statunitense
Bill Leslie (1971) – telecronista sportivo britannico